, istituzione accademica privata giapponese, con sede a Mitaka (Tokyo).
 International Components for Unicode, progetto open per l'elaborazione di librerie software, in C/C++ e Java, per favorire l'internazionalizzazione del software.
 Inner City Unit, gruppo musicale britannico, del genere musicale punk/space rock.
 Intensive Care Unit, sigla per l'unità di terapia intensiva in inglese.